Dominik Schmid (nogometaš)
Dominik Schmid (rukometaš)
Dominik Robin Schmid